Société monégasque d'électricité et de gaz
 L'entreprise italienne : Smeg